Okręty US Navy o nazwie USS "Seahorse" lub "Sea Horse", pochodzącej od konika morskiego:
Pierwszy "Sea Horse" był jednodziałowym szkuneremem zakupionym przez Marynarkę w 1812 do walk w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej. Został wyrzucony na brzeg i spalony, aby zapobiec przejęciu go przez wroga w 1814.
 Drugi "Seahorse" (SS-304) był okrętem podwodnym typu Balao, który służył w latach 1943-1967.
 Trzeci "Seahorse" (SSN-669) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który służył w latach 1969-1995.
Sea Horse